Blystad ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Blystad-Bjerke (* 1980), norwegische Fußballspielerin
 Wilhelm Blystad (1881–1954), norwegischer Hochspringer und Hürdenläufer